Asha Hagi Elmi (1962-), militante de la paix somalienne ;
 Nicoletta Elmi (1964-), actrice italienne ;
 Maria Giovanna Elmi (1940-), journaliste, animatrice de télévision, chanteuse et actrice italienne.
 Serge Elmi (1936-2007), Géologue.- Enseignant en paléontologie, stratigraphie et dynamique des bassins sédimentaires à l'Université Claude-Bernard-Lyon I

Notes et références